Boccia (merk): merk voor sieraden en horloges
Boccia (sport): een sport die door mindervaliden wordt beoefend.